Vroeger is dood (boek), een boek van Inez van Dullemen uit 1976
 Vroeger is dood (film), een op dat boek gebaseerde film uit 1987, geregisseerd door Ine Schenkkan